Àtal I de Pèrgam, rei de Pèrgam del 241 aC al 197 aC
 Àtal II de Pèrgam Filadelf, rei de Pèrgam del 159 aC al 138 aC
 Àtal III de Pèrgam Filomètor, rei de Pèrgam del 139 aC al 133 aC